2 miejscowości w Polsce: 
 Krzczonowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów 
 Krzczonowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów